Nephthea albida är en korallart som först beskrevs av Holm 1895.  Nephthea albida ingår i släktet Nephthea och familjen Nephtheidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
albida